Bicker (geslacht), een invloedrijk Amsterdams regentengeslacht
Bicker (Lincolnshire), een plaats in de Engelse graafschap Lincolnshire